Eric Varin (* 9. Februar 1976 in Caen) ist ein französischer Tischtennisnationalspieler. Er wurde 1998 Mannschaftseuropameister.

Mit Ausnahme der Spielzeit 2002/03, in der er dem Verein Levallois angehörte, spielte Varin von 1990 bis 2005 bei Caen Tennis de Table. Mit diesem gewann er 1998/99 die Champions League. Bei den französischen Meisterschaften kam er 2003 und 2004 im Doppel mit Cedric Cabestany auf Platz zwei, 2004 wurde er zudem Vizemeister im Einzel. 2009 erreichte er im Doppel mit Patrick Chila das Endspiel, das gegen Christophe Legoût/Michel Martinez verloren ging. 

Von 1999 bis 2004 wurde Varin viermal für Weltmeisterschaften nominiert. Bei der Europameisterschaft 1998 holte er mit der französischen Mannschaft Gold, 2002 reichte es zu Bronze.

Turnierergebnisse

Weblinks 
 Eintrag in der französischen Datenbank sportquick.com (abgerufen am 17. September 2012)
  (abgerufen am 4. September 2012)
  (abgerufen am 19. Januar 2016)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Frankreich)
Europameister (Tischtennis)
Franzose
Geboren 1976
Mann